Аббревиатура РГН может означать:
 РГН (индекс ГРАУ – 7Г21) – советская противопехотная осколочная наступательная ручная граната с запалом УДЗ
 РГН () - болгарская противопехотная наступательная ручная граната с пластмассовым корпусом, производство которой освоено на предприятии «Дунарит» в городе Русе.

См. также 
 RGN - кодовое обозначение международного аэропорта "Янгон" (ранее имевшего название "Rangun International Airport") по системе IATA

Примечания